Юрий Зенович:
 Зенович, Юрий Иванович (около 1450 — после 1516) — наместник браславский в 1494—1499 годах, смоленский в 1507—1508 годах и могилёвский с 1514 года, с 1516 года маршалок дворный Великого княжества Литовского.
 Зенович, Юрий Николаевич (около 1510—1583) — кастелян полоцкий в 1566—1570 годах и смоленский с 1579 года, участник Ливонской войны.